Шёберг () — фамилия. Известные носители:
 Шёберг, Агнес (1888—1964) — финский врач-ветеринар; первая в Европе женщина, защитившая докторскую диссертацию в области ветеринарии.
 
 Шёберг, Альф (1903—1980) — шведский режиссёр театра и кино.
 Шёберг, Андерс (; 1926—1990) — шведский филолог-славист.
 Шёберг, Биргер (1885—1929) — шведский поэт и писатель.
 Шёберг, Виктор (1876—1947) — шведский шахматист, мастер.
 Шёберг, Генриетта (1842—1915) — шведская художница, ботанический иллюстратор.
 Шёберг, Гитта-Мария (род. 1957) — датская оперная певица (сопрано) шведского происхождения.
 Шёберг, Густав-Адольф (1865—1937) — шведский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Шёберг, Йосабет (1812—1882) — шведская художница.
 Шёберг, Ларс-Эрик (; 1944—1987) — шведский хоккеист, защитник.
 Шёберг, Патрик (род. 1965) — шведский прыгун в высоту.
 Шёберг, Филип (род. 2000) — шведский футболист, полузащитник.
 Шёберг, Хенрик (1875—1905) — шведский легкоатлет и гимнаст.